Поречье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Поречье — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Поречье — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Поречье — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Поречье — агрогородок в Октябрьском районе Гомельской области.
 Поречье — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Поречье (также одноимённая станция) — агрогородок в Гродненском районе Гродненской области.
 Поречье — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Поречье — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Поречье — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Поречье — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Поречье — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Поречье — деревня в Пуховичском районе, Ветеревичский сельсовет Минской области.
 Поречье — деревня в Пуховичском районе, Селецкий сельсовет Минской области.

Латвия 
 Поречье — село, административный центр Берзинской волости Дагдского края.

Россия 
 Поречье — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Поречье — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Поречье — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Поречье — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Поречье — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Поречье — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Поречье — село в Малоярославецком районе Калужской области.
 Поречье — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Поречье — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Поречье — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Поречье — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Поречье — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Поречье — село в Можайском районе Московской области.
 Поречье — деревня в Рузском районе Московской области.
 Поречье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Поречье — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Поречье — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Поречье — село в Муромцевском районе Омской области.
 Поречье — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Поречье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Поречье — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Поречье — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Поречье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Поречье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области, в Новосельской волости, бывшая Молодейская волость.
 Поречье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области, в Новосельской волости, бывшая Хрединская волость.
 Поречье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области, в Новосельской волости, стоит на р. Курея.
Поречье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области, Хрединская волость.
 Поречье — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
 Поречье — село в Макаровском районе Сахалинской области.
 Поречье — село в Углегорском районе Сахалинской области.
 Поречье — посёлок в Туринском городском округе Свердловской области.
 Поречье — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Поречье — село в Бежецком районе Тверской области.
 Поречье — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Поречье — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Поречье — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Поречье — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Поречье — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Поречье — село в Сонковском районе Тверской области.
 Поречье — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Поречье — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Поречье — прежнее название города Демидов Смоленской области.

Украина 
 Поречье — посёлок в Краснодонском районе Луганской области.
 Поречье — село во Львовском районе Львовской области.
 Поречье — село в Яворовском районе Львовской области.
 Поречье — село в Веселиновском районе Николаевской области.

См. также 
 Поречье Задворное
 Поречье-Грунтовое
 Поречье-Рыбное
 Пореч